Botànica:
 Pinyó (botànica), llavor de les espècies del gènere Pinus, procedent de la pinya
 Pinyó, llavor d’Araucaria araucana
 Pinyó, llavor d’Araucaria angustifolia 
 Pinyó o pinyó de l'Índia Jatropha curcas
 Mecanismes:
 Pinyó (mecanisme), tipus d'engranatge;
 Pinyó fix, sistema de transmissió que usen les bicicletes que s'anomenen de la mateixa manera